Amir Valle Ojeda (1967) – scrittore, critico letterario e giornalista cubano
 Antonio López Ojeda (1989) – calciatore messicano
 Braian Ojeda (2000) – calciatore paraguaiano
 Cristian Ojeda (1999) – calciatore argentino
 Dani Ojeda (1994) – calciatore spagnolo
 Eddie Ojeda (1955) – chitarrista heavy metal statunitense
 Eddie Casiano Ojeda (1972) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista portoricano
 Emmanuel Ojeda (1997) – calciatore argentino
 Evelyn Pearl Furtsch-Ojeda (1914-2015) – velocista statunitense
 Juan Ojeda (1982) – calciatore argentino
 Luis Ojeda (1990) – calciatore argentino
 Manuel Ojeda (1940-2022) – attore messicano
 Marcelo Ojeda (1968) – ex calciatore argentino
 Martín Ojeda (1998) – calciatore argentino
 Óscar Darío Ayala (1985) – calciatore paraguaiano
 Rafael de la Cruz Franco Ojeda (1896-1976) – militare e politico paraguaiano
 Rafael Ojeda Rojas noto come Falete (1978) – cantante spagnolo
 Rosa María Ojeda (1986) – modella messicana
 Santiago Ojeda (...) – ex calciatore peruviano
 Sergio Ojeda (1992) – calciatore argentino
 Tomás Ojeda (1910-1983) – calciatore cileno
 Víctor Ojeda (1939) – cestista e allenatore di pallacanestro portoricano

Pagine correlate
 De Ojeda